Nai puede referirse a:
 Nai (álbum), tercer álbum de estudio de la cantante Anna Vissi (1980).
 Nai (España), aldea española de la parroquia de San Vicente de Paradela, municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.